hrabstwo Duval (ang. Duval County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Duval (ang. Duval County) w USA, w stanie Teksas